Ива́н Дми́триевич Ивано́в:

 Иванов, Иван Дмитриевич (1934—2012) — советский и российский экономист и дипломат, академик Российской академии наук.
 Иванов, Иван Дмитриевич (1764—1828) — русский генерал, участник Наполеоновских войн.
 Иванов, Иван Дмитриевич (1887—1941) — настоящее имя скульптора, известного под псевдонимом Иван Дмитриевич Шадр.